Amèlie Svensson, född 28 augusti 1996, är en svensk friidrottare och hinderlöpare. 

Svensson deltog 2015 på 3 000 meter hinder vid junior-EM i Eskilstuna. I försöken satte hon ny personligt rekord med 10:27,02 vilket gav en finalplats där hon sedan med 10:40.61 gick in på en sjätteplats.

Personliga rekord 

Utomhus 
800 meter – 2:19,06 (Baunatal, Tyskland 9 juni 2013)
1 500 meter – 4:33,21 (Sankt Wendel, Tyskland 29 juni 2019)
3 000 meter – 9:43,62 (Varberg, Sverige 15 juli 2019)
5 000 meter – 17:37,23 (Eskilstuna, Sverige 26 augusti 2018)
10 km landsväg – 37:00 (Bad Liebenzell, Tyskland 3 september 2017)
1 500 meter hinder – 5:03,25 (Regensburg, Tyskland 30 juni 2013)
2 000 meter hinder – 6:47,57 (Schweinfurt, Tyskland 20 juni 2015)
3 000 meter hinder – 10:14,59 (Berlin, Tyskland 4 augusti 2019)
3 000 meter hinder – 10:27,02 (Eskilstuna, Sverige 16 juli 2015)
400 meter häck – 1:09,58 (Bad Homburg, Tyskland 2 juni 2013)

Inomhus 
800 meter – 2:19,46 (Karlsruhe, Tyskland 1 februari 2017)
1 500 meter – 4:36,06 (Karlsruhe, Tyskland 6 februari 2016)
1 engelsk mil – 5:13,27 (Chapel Hill, North Carolina USA 17 januari 2015)
3 000 meter – 10:04,96 (Birmingham, Alabama, USA 26 februari 2015)

Referenser

Fotnoter

Svenska hinderlöpare
Svenska långdistanslöpare
Kvinnor
Födda 1996
Levande personer